Бирсенешть () — комуна в Румунії, у повіті Бакеу.
 Бирсенешть () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Бирсенешть.
 Бирсенешть () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Дурнешть.